Draaien (verspaningstechniek), het bewerken van hout of metaal op een draaibank
Draaien (single), een nummer van Acda & De Munnik uit 2013
Rotatie (meetkunde), een afbeelding/transformatie van objecten in een meetkundige ruimte
Rotatie (driedimensionaal), een draaiing in een driedimensionale ruimte
Rotatie (natuurkunde), een draaiende beweging
Rotatie (vectorveld), een eigenschap van een driedimensionaal vectorveld
het afspelen van muziek (bijvoorbeeld een grammofoonplaat) of een film
oneerlijk zijn